Die Santos Brasil Tennis Open 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. April 2011 in Santos stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 81 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 75 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 275 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Santos